

События 
 Крупное восстание в Болгарии против турок.
 18 февраля — Смерть Тимура в Отраре во время похода на Китай. Тимур похоронен в Мавзолее Гур-Эмир.
 После смерти Тимура под властью Тимуридов остаётся Средняя Азия, Афганистан и Иран. Преемники Тимура сами принимают титул султана. Падение власти Тимуридов в странах Закавказья.
 1405—1447 — Султан Хорасана Шахрух, сын Тимура.
 Новое восстание сербедаров в Себзеваре, подавленное с большим трудом.
 Халиль-Султан захватил власть в Мавераннахре.
 Из гавани Люцзяхэ вышел флот Чжэн Хэ из 62 кораблей, на которых находилось 27.8 тысяч человек.
 1405—1431 — Семь морских экспедиций Чжэн Хэ (60-100 кораблей с экипажем до 25-30 тыс. чел.). Утверждение власти Китая на Суматре. Посещение Индо-Китая, Явы, Цейлона, малабарского побережья Индии, Адена, Ормуза в Аравии, портов Персидского залива и восточного побережья Африки. Разгром пиратов в морях Малайского архипелага.
 Феофан Грек вместе с Андреем Рублёвым расписывает Благовещенский собор Кремля.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1405 году

 8 февраля — Константин XI Драгаш — византийский император

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1405 году
 18 февраля — Тамерлан (Тимур), один из величайших мировых завоевателей.

См. также